Vladimír Sobotka (né le  à Třebíč en Tchécoslovaquie, aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au SK Horacka Slavia Trebic, il débute en senior avec le HC Slavia Prague dans l'Extraliga en 2004. Il est choisi au quatrième tour,  au total par les Bruins de Boston au repêchage d'entrée de 2005. Il part en Amérique du Nord en 2007. Il est assigné aux Bruins de Providence dans la Ligue américaine de hockey. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Bruins face aux Islanders de New York le . 

Le , il est échangé aux Blues de Saint-Louis en retour des droits de David Warsofsky, défenseur de l'Université de Boston.

Le , il est échangé aux Sabres de Buffalo en compagnie de Patrik Berglund, Tage Thompson ainsi qu'un choix de 1ère ronde en 2019 et un choix de 2e ronde en 2021 en retour de Ryan O'Reilly.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004 || HC Slavia Prague || Extraliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2004-2005 || HC Slavia Prague || Extraliga || 18 || 0 || 1 || 1 || 8 || - || - || - || - || - 
|-
| 2004-2005 || HC Havlíčkův Brod || 2.liga || 7|| 3|| 0|| 3|| 31|| 7|| 1|| 5|| 6|| 0 
|-
| 2005-2006 || HC Slavia Prague || Extraliga || 33 || 1 || 9 || 10 || 28 || 11 || 2 || 3 || 5 || 10
|-
| 2006-2007 || HC Slavia Prague || Extraliga || 33 || 7 || 6 || 13 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Bruins de Providence || LAH || 18 || 10 || 10 || 20 || 37 || 6 || 0 || 4 || 4 || 0
|-
| 2007-2008 || Bruins de Boston || LNH || 48 || 1 || 6 || 7 || 24 || 6 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
| 2008-2009 || Bruins de Providence || LAH || 44 || 20 || 24 || 44 || 83 || 14 || 2 || 11 || 13 || 43
|-
| 2008-2009 || Bruins de Boston || LNH || 25 || 1 || 4 || 5 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Bruins de Providence || LAH || 6 || 4 || 6 || 10 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Bruins de Boston || LNH || 61 || 4 || 6 || 10 || 30 || 13 || 0 || 2 || 2 || 15
|-
| 2010-2011 || Blues de Saint-Louis || LNH || 65|| 7|| 22|| 29|| 69|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Blues de Saint-Louis || LNH || 73|| 5|| 15|| 20|| 42|| 9|| 1|| 1|| 2|| 15
|-
| 2012-2013 || HC Slavia Prague || Extraliga || 27|| 10|| 15|| 25|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Blues de Saint-Louis || LNH || 48 || 8 || 11 || 19 || 35 || 6 || 0 || 3 || 3 || 0 
|-
| 2013-2014 || Blues de Saint-Louis || LNH || 61 || 9 || 24 || 33 || 72 || 6 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2014-2015|| Avangard Omsk || KHL || 53|| 10|| 28|| 38|| 51|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2015-2016 || Avangard Omsk || KHL || 44 || 18 || 16 || 34 ||22 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2016-2017 || Avangard Omsk || KHL || 41 || 9 || 21 || 30 || 30 || 12 || 3 || 7 || 10 || 16
|-
| 2016-2017 || Blues de Saint-Louis || LNH || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 11 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
| 2017-2018 || Blues de Saint-Louis || LNH || 81 || 11 || 20 ||31 ||50 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Sabres de Buffalo || LNH || 69 || 5 || 8 || 13 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Sabres de Buffalo || LNH || 16 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || SC Rapperswil-Jona Lakers || NL || 4 || 0 || 2 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC Sparta Prague || Extraliga Tch. || 36|| 7|| 24|| 31|| 26|| 11|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| 2021-2022|| HC Sparta Prague || Extraliga Tch. ||  || 

| 532 || 52 || 116 || 168 || 358 || 51 || 5 || 13 || 18 || 36

Au niveau international 

| 2004 || align=left| République tchèque U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans || 7|| 1|| 0|| 1|| 10|| +3||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2005 || align=left| République tchèque U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans || 7|| 1|| 0|| 1|| 10|| +3||align="left"|  place
|-
| 2006 || align=left| République tchèque U20 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 2|| 4|| 33|| -2|| align="left"|  place
|-
| 2007 || align=left| République tchèque U20 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 4|| 4|| 8|| 12|| +2|| align="left"|  place
|-
| 2014 || align=left| ||align="left"| Championnat du monde || 9 || 2 || 4 || 6 || 10 || +1|| align="left"|  place
|-
| 2015 || align=left| République tchèque || align="left"| Championnat du monde || 10|| 4|| 0|| 4|| 4|| 0|| align="left"|  place
|-
| 2016 || align=left| République tchèque ||align=left|Coupe du monde ||3  ||0 ||1 ||1 ||0 ||+1 || align=left| place
|-
| 2017 || align=left| République tchèque || align=left| Championnat du monde ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||-1 || align=left| place

Références 

Naissance en juillet 1987
Naissance à Třebíč
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Blues de Saint-Louis
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022